Осташ — многозначительный термин.

Известные носители

Имя 
 Осташ — половецкий хан XII века.

Фамилия 
 Осташ, Игорь Иванович (род. 1959) — украинский политик.
 Осташ, Эммануэль (1975—2007) — французский бобслеист